Vulpes puede hacer referencia a:

 Vulpes, un género de cánidos; o
 Las Vulpes, un grupo de música punk de Bilbao.